Sandmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Merlin Sandmeyer (* 1990), deutscher Schauspieler
 Traugott Sandmeyer (1854–1922), Schweizer Chemiker
 Wilhelm Sandmeyer (1863–1944), deutscher Diabetologe

sowie der nach Traugott Sandmeyer benannten 

 Sandmeyer-Reaktion, einem chemischen Verfahren zur Halogenierung von Aromaten

Siehe auch:
 Sandmeier